Radeljić ist der Familienname folgender Personen:

 Anto Radeljić (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Ivan Radeljić (* 1980), bosnischer Fußballspieler